Те́тли () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Тетли, Билл (1933—2003) — канадский кёрлингист.
 Тетли, Иэн (род. 1962) — канадский кёрлингист и тренер, трёхкратный чемпион мира.